Philippe Gasparini, auteur français.

Philippe Gasparini, skipper français.